Метелева — название населённых пунктов, и женская форма русской фамилии Метелёв:

Россия 
 Метелева — деревня в Тюменской области.
 Метелева — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.

Фамилия 
 Метелёва, Наталья Владимировна (род. 1961) — российская писательница в жанре фэнтези.